Nkokoma kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Nkokoma (vattendrag i Burundi, Ruyigi), 
 Nkokoma (vattendrag i Burundi, Kayanza), 

Robotskapade Burundiförgreningar